Родниковский — вымерший хутор Верхоторского сельсовета в Ишимбайском районе Башкирской АССР (сейчас Башкортостан).

Упразднён в 1987 году согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР № 6-2/481 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов». Согласно Указу, упразднены 4 населённых пункта Ишимбайского района: хутор Арметбаш и деревня Сафартуй в Арметовском сельсовете, хутор Родниковский Верхоторского сельсовета, посёлок Михайло-Архангельский Салиховского сельсовета.

В 1986 году вышел Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 27.06.1986 № 6-2/215, где также постановлялось упразднить хутор Арметбаш и деревню Сафаутуй Арметовского сельсовета, хутор Родниковский Верхоторского сельсовета Ишимбайского района.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Ишимбай): 37 км
 центра сельсовета (Верхотор): 10 км
 ближайшей ж/д станции (Салават): около 50 км

История 
Основан в 1920-е годы как товарищество в Верхоторской волости.

В 1926 году — 33 двора. В 1939 году — в составе Ромадановского сельсовета, насчитывалось 185 чел., в 1959 году — 130 человек.

Топографическая карта

Литература 
Ишимбайская энциклопедия. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015, С.474

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1987 году
Исчезнувшие населённые пункты Ишимбайского района